Plusieurs autoroutes inter-états américaines partagent le nom d'Interstate 495 :
 Interstate 495, à Washington DC, également connu sous le nom Capital Beltway.
 Interstate 495, dans le Delaware.
 Interstate 495, dans l'État de New York, également connu sous le nom de Long Island Expressway.
 Interstate 495, dans le Massachusetts.
 Interstate 495, dans le Maine.

Voir aussi